Asses of Face Destruction ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel. Die Serie wurde 2010 und 2011 mit dem AVN Award in der Kategorie Best Specialty Release – Other Genre ausgezeichnet. Bis 2012 sind 11 Teile der Serie erschienen.

Filmografie 
 Asses of Face Destruction (2007):  Mason Storm, Tory Lane, Hollie Stevens, Olivia Saint, Victoria Zdrok
 Asses of Face Destruction 2 (2007): Savannah Stern, Daejha Milan, Tory Lane, Brandon Iron, Gianna Michaels, Mia Bangg
 Asses of Face Destruction 3 (2008): Alexis Texas, Ambrosia, Ashley Fires, Delilah Strong, Olivia Saint
 Asses of Face Destruction 4 (2008): Whitney Stevens, Gianna Michaels, Preta Brazil, Jamie Elle, Ashley Fires, Matt Johnson, Paulo Massa, Freddy Baxter
 Asses of Face Destruction 5 (2008): Whitney Stevens, Sinnamon Love, Flower Tucci, Ashley Fires, Alexis Texas, Penny Flame, Ryan Knox, Bubba, Brandon Iron, Freddy Baxter
 Asses of Face Destruction 6 (2009): Olivia O’Lovely, Nikki Loren, Flower Tucci, Abbey Brooks, Phoenix Marie
 Asses of Face Destruction 7 (2009): Alexis Texas, Flower Tucci, Kirra Lynne, Aaron Willis, Laila
 Asses of Face Destruction 8 (2010): Barbara Summer, Sandra Romain, Kirra Lynne, Alexis Breeze, Nikki Sexx, Cali Haze, Katie Summers
 Asses of Face Destruction 9 (2010): Monica Santhiago, Sophie Dee, Jamie Elle, Kelly Divine, Evie Delatosso
 Asses of Face Destruction 10 (2010): Sophie Dee, Kelly Divine, Scarlett Pain, Asa Akira, Missy Woods
 Asses of Face Destruction 11 (2012): Jynx Maze, Briella Bounce, Alison Tyler, Krissy Lynn, Kagney Linn Karter

Awards 
 2010: AVN Award – Best Specialty Release – Other Genre
 2011: AVN Award – Best Specialty Release – Other Genre

Weblinks 
 Asses of Face Destruction in der IAFD

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film